Fritz Hagmann – lottatore svizzero
 Robert Hagmann – ex ciclista su strada svizzero
 Stuart Hagmann – regista, sceneggiatore e regista televisivo statunitense